La Peršaja Liha 1992 è stata la 1ª edizione della seconda serie del campionato bielorusso di calcio. La stagione è iniziata nell'aprile del 1992 ed è terminata il successivo giugno.

Stagione

Novità 
Si tratta della prima edizione della seconda divisione del campionato bielorusso, a seguito del crollo dell'Unione Sovietica.

Formula 
Le sedici squadre si affrontano una sola volta, per un totale di quindici giornate. La prima classificata viene promossa in Vyšėjšaja Liha 1992-1993. L'ultima retrocede nelle divisioni regionali.

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Vyšėjšaja Liha 1992-1993.
      Retrocessa nelle divisioni regionali

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note

Voci correlate 
 Vyšėjšaja Liha 1992
 Kubak Belarusi 1992

Campionato bielorusso di calcio
Calcio nel 1992